Ершовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Ершовское сельское поселение — входит в Шекснинский район

Кировская область
 Ершовское сельское поселение — входит в Вятскополянский район

Московская область
 Ершовское сельское поселение — входит в Одинцовский район

Удмуртия 
 Ершовское сельское поселение — входит в Камбарский район

См. также 
 Ершовское муниципальное образование - сельское поселение в Аткарском районе Саратовской области